FFCS:

	Federal Facilities Compliance Staff
	Fellow of The Faculty of Secretaries and Administrators Limited (UK)
 Finnish Forest Certification System
Firm Foundation Christian School
	Fire Fighter Certification System
 Fonda-Fultonville Central School (New York)
 Ford Focus Club Sweden
	Freight and Fleet Control System
 Fully Flexible Credit System (FFCS)™ in VIT University, Vellore
	Full Function Crew Stations
	Fuze Function Control Set

FFCS